Les championnats du monde de tennis de table 2017, soixante-deuxième édition des championnats du monde de tennis de table, ont lieu en 2017 à Düsseldorf, en Allemagne.

Simple messieurs 
La révélation de ces championnats du monde est le jeune japonais Tomokazu Harimoto qui parvient à se hisser en quart de finale à seulement 14 ans.

Simple dames

Double messieurs

Double dames

Double mixte

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 Site du tournoi sur le site de l'ITTF

2017
Tennis de table
Tennis de table 2017
Événement sportif à Düsseldorf
Monde 2017
Sport en Allemagne en 2017
Sport en mai 2017
Sport en juin 2017
Tennis de table en 2017